«Дачія» () — молдовський футбольний клуб із Кишинева, заснований 1999 року. Виступає у Національному дивізіоні Молдови.

Досягнення 
  Чемпіон Молдови (1): 2010–2011.
  Володар Суперкубку Молдови (1): 2011.
  Срібний призер Чемпіонату Молдови (7): 2007–2008, 2008–2009, 2011–2012, 2012–2013, 2014–2015, 2015–2016, 2016—2017.
  Фіналіст Кубку Молдови (4): 2004–2005, 2008–2009, 2009–2010, 2014–2015.
  Бронзовий призер Чемпіонату Молдови (1): 2004–2005.
  Володар Кубок Президента Туркменістану (1): 2006.

Сезони

Єврокубки

Основний склад 

 Основний склад команди станом на 12 серпня 2013 року, відповідно до офіційного сайту клубу.

Відомі гравці 
 Геннадій Орбу
 Алєксандру Оніка
 Думітру Поповіч

Посилання 
 Офіційний сайт клубу  
 Фан-сайт 

Футбольні клуби Молдови
Футбольні клуби, засновані 1999
Спортивні клуби Кишинева